Replicazione del DNA – meccanismo per mezzo del quale viene prodotta una copia del DNA cellulare
 Replicazione cellulare –  processo di riproduzione delle cellule eucariotiche
 Replicazione – in statistica, operazione consistente nel determinare più di una volta un valore nel corso di un esperimento o di un'analisi
 Replicazione – in informatica, condivisione dei dati per mantenere una coerenza fra risorse ridondanti, al fine di migliorare affidabilità, accessibilità e tolleranza ai guasti